La página Unitel hace referencia a: 

Unitel (Bolivia), canal de televisión de Bolivia.
Unitel (Perú), canal de televisión de Perú.
Unitel (Angola), prestadora de servicios de telefonía celular de Angola.